Церковь Николы Ратного — православные храмы в России (по названию иконы Николы Ратного):

 Церковь Николы Ратного — в Казанском кремле.
 Церковь Николы Ратного — в Спасо-Преображенском монастыре Казани.
 Церковь Николы Ратного — в Кашире.
 Церковь Николы Ратного — в Псково-Печерском монастыре.

Православные храмы по посвящению